Седамдесето европско првенство у рвању одржано је у Букурешту, Румунија, између 8. и 14. априла 2019. године.

Биланс медаља

Референце 
Европско првенство у рвању

Спољашње везе 

 Званичан веб-сајт
 Записани резултати